Il singolare maschile del torneo di tennis New South Wales Open 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Phil Dent che ha battuto in finale John Alexander 6-3, 6-4, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1971